Schediwy ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schediwy senior (1851–1933), deutscher Blechblasinstrumentenbauer
 Franz Schediwy junior (1902–1944), deutscher Blechblasinstrumentenbauer
 Fritz Schediwy (1943–2011), deutscher Schauspieler
 Herbert Schediwy (1915–1986), deutscher Politiker (CDU) und Abgeordneter des Thüringer Landtags
 Josef Schediwy († 1915), österreichischer Fußballspieler
 Robert Schediwy (* 1947), österreichischer Sozialwissenschaftler und Kulturpublizist